Oud Groevenbeek, een landgoed in Ermelo
 Nieuw Groevenbeek, een buurtschap en landgoed in Ermelo
 Christelijk College Groevenbeek, een scholengemeenschap in Ermelo